Valser Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Valser Bach, auch Valler Bach, Zufluss der Rienz in Südtirol, Italien
 Valser Bach (Sill), Zufluss der Sill in Tirol, Österreich
 Valser Bach (Taschinasbach), Zufluss des Taschinasbachs in Graubünden, Schweiz